Всеобщие выборы прошли Боснии и Герцеговине 7 октября 2018 года. Избирателям предстоит избрать сопрезидентстов и членов Палаты представителей, а также президентов и парламентов Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской .

Избирательная система 
Три сопрезидента избираются большинством голосов.

42 членов Палаты представителей избираются на основе пропорционального представительства в двух округах, Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской.

Результаты

Президентство

Парламент

Примечания 

2018 год в Боснии и Герцеговине
Выборы в Боснии и Герцеговине
Босния и Герцеговина
Всеобщие выборы